Les  desservent quinze communes de la communauté d'agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse.

Présentation

Les lignes

Lignes urbaines 
Le réseau est restructuré le , passant du 8 à 7 lignes urbaines, plus une ligne desservant le centre pénitentiaire.

Lignes principales

Lignes complémentaires

Ligne spécifique

Navette de centre-ville

Lignes interurbaines 
Il s'agit majoritairement d'anciennes lignes départementales que l'agglomération a intégrées à son ressort territorial.

Lignes scolaires 
Baptisées Rubis'Junior, ces 136 lignes assurent les dessertes des écoles, collèges, lycées et autres établissements spécialisés de toute l'agglomération ; certaines assurent des doublages scolaires des lignes 115 et 150.

 31 : Servas - Péronnas Collège 
 32 : Dompierre-sur-Veyle - Péronnas Collège - Bourg SNCF / Lycées
 33 : Lent - Péronnas Collège - Bourg SNCF / Lycées
 34 : Bourg Lycées / SNCF - Péronnas MFR 
 41 : Montracol - Bourg SNCF / Carré Amiot
 43 : Vandeins - Saint-Denis Collège- Bourg SNCF / Lycées
 44 : Buellas - Saint-Denis Collège - Bourg SNCF / Lycées
 45 : Montracol - Saint-Denis Collège - Péronnas Collège - Bourg SNCF / Lycées
 46 : Saint-André-sur-Vieux-Jonc - Péronnas MFR / Collège - Bourg SNCF / Lycées
 51 : Polliat - Bourg SNCF / Lycées/ Collège de Brou / Carré Amiot 
 52 : Polliat - Bourg SNCF / Lycées/ Collège de Brou / Carré Amiot 
 53 : Polliat - Bourg SNCF / Lycées/ Collège de Brou / Carré Amiot 
 61 : Viriat - Collège du Revermont / Bourg Lycées 
 62 : Viriat - Collège du Revermont / Bourg Lycées 
 63 : Viriat - Collège du Revermont / Bourg Lycées 
 71 : Jasseron - Bourg Collèges / SNCF / Lycées
 0100 : Marboz - Bourg Lycées / Collège de Brou 
 0106_B :  Primaire Saint-Martin-du-Mont 
 0118 : Saint-Étienne-du-Bois - Collège du Revermont 
 0119 : Saint-Étienne-du-Bois - Bourg Lycées 
 0119B : Primaire Val Revermont 
 0120 : Meillonnas - Collège V. Daubié / Revermont
 0120B : Primaire RPI Bohas / Hautecourt 
 0121 : Navette Grand Corent 
 0121_B :  Primaire RPI Bohas / Hautecourt 
 0130 : Primaire Saint-Étienne-du-Bois 
 0131 : Primaire Saint-Étienne-du-Bois 
 0132 : Corveissiat - Ceyzériat Collège
 0132_B :  Primaire Villereversure
 0133 : Nivigne-et-Suran - Ceyzériat Collège 
 0134 : Ramasse - Ceyzériat Collège 
 0134_B :  Navette Jasseron
 0135 : Journas - Ceyzériat Collège 
 0136 : Cize - Ceyzériat Collège 
 0137 : Bohas Meyriat Rignat - Ceyzériat Collège 
 0138 : Saint-Étienne-du-Bois - Collège V. Daubié / Revermont
 0138B : Primaire Val Revermont 
 0139 : Villereversure- Ceyzériat Collège 
 0140 : Bolozon - Ceyzériat Collège 
 0145 : Navette Corveissiat 
 0145_B :  Primaire Corveissiat 
 0205 : Beny - Coligny Collège 
 0205_B :  Primaire Villemotier
 03_0114 : Marboz - Bourg Lycées 
 03_0115 : Domsure - Bourg Lycées 
 03_0115B : Primaire Marboz 
 03_0116 : Coligny - Bourg Lycées 
 03_0118 : Pirajoux - Bourg Lycées
 03_0122 : Saint-Étienne-du-Bois - Bourg Lycées 
 03_0122B : Primaire Beny 
 03_0122C : Primaire Beny 
 03_0123 : Corveissiat - Bourg SNCF / Collèges / Lycées
 03_0123B : Primaire Nivigne-et-Suran 
 03_0200 : Domsure - Coligny Collège 
 03_0201 : Marboz - Coligny Collège 
 03_0202 : Marboz - Coligny Collège 
 03_0203 : Primaire Marboz 
 03_0204 : Villemotier - Coligny Collège 
 03_0206 : Pirajoux - Coligny Collège 
 03_0206B : Primaire RPI Beaupont / Domsure 
 03_0208 : Primaire Coligny 
 03_0300 : Primaire RPI Beaupont / Domsure 
 03_0400 : Primaire Cormoz 
 03_0401 : Saint-Nizier-le-Bouchoux - Saint-Trivier Collège 
 03_0404 : Cormoz - Saint-Trivier Collège 
 03_0404B : Primaire RPI Mantenay / Lescheroux / Saint-Jean / Saint-Julien 
 03_0405 : Curciat-Dongalon - Saint-Trivier Collège 
 03_0405B : Primaire Saint-Trivier-de-Courtes 
 03_0406 : Saint-Julien-sur-Reyssouze - Saint-Trivier Collège
 03_0407 : Lescheroux - Saint-Trivier Collège 
 03_0408 : Saint-Jean-sur-Reyssouze - Saint-Trivier Collège 
 03_0409 : Primaire RPI Mantenay / Lescheroux / Saint-Jean / Saint-Julien 
 03_0410 : Primaire RPI Saint-Nizier-le-Bouchoux / Curciat-Dongalon 
 03_0600 : Foissiat - Montrevel Collège 
 03_0600B : Primaire Foissiat 
 03_0601 : Bresse-Vallons Etrez - Montrevel Collège 
 03_0601B : Primaire Foissiat 
 03_0602 : Jayat - Montrevel Collège 
 03_0602B : Primaire RPI Marsonnas / Béréziat 
 03_0603 : Béréziat - Montrevel Collège 
 03_0604 : Béréziat - Montrevel Collège 
 03_0605 : Bresse-Vallons Cras - Montrevel Collège 
 03_0605B : Primaire Attignat 
 03_0606 : Confrancon - Montrevel Collège 
 03_0607 : Saint-Didier-d'Aussiat - Montrevel Collège 
 03_0608 : Confrancon - Montrevel Collège 
 03_0609 : Primaire RPI Confrancon / Curtafond 
 03_0610 : Primaire RPI Saint-Didier-d'Aussiat / Saint-Sulpice 
 03_2202 : Primaire Druillat 
 0402 : Vescours - Saint-Trivier Collège
 0402_B :  Primaire Saint-Trivier-de-Courtes 
 05_0403 : Primaire RPI Saint-Nizier-le-Bouchoux / Curciat-Dongalon 
 07_0207 : Nivigne-et-Suran - Coligny Collège 
 07_0207B : Primaire Coligny 
 08_0124 : Attignat - Collège V. Daubié 
 08_0129 : Attignat - Collège V. Daubié 
 08_0210 : Salavre - Coligny Collège / Primaire 
 08_0610 : Bresse-Vallons Cras - Montrevel Collège 
 11_0128 : Attignat - Collège V. Daubié / Revermont 
 115_CL : Verjon - Bourg-en-Bresse 
 115_D1 : Meillonnas - Bourg Lycées / SNCF 
 115_D2 : Bourg Lycées / Collège de Brou - Verjon 
 115_D3 : Saint-Étienne-du-Bois - Collège V. Daubié / Revermont 
 118_CL : Bourg-en-Bresse - MACON 
 118_D4 : Confrancon - Bourg SNCF / Lycées
 SP1221 : Montagnat - Bourg Collèges / Lycées
 SP1222 : Cize - Collège de Brou / Bourg Lycées 
 SP1223 : Bourg Lycées / Collèges - Cize 
 SP1224 : Bohas Meyriat Rignat - Bourg Collèges / Lycées
 SP1225 : Ramasse - Bourg Collèges / Lycées
 SP1226 : Ceyzériat - Bourg Lycées / Collèges
 SP1226_2 : Revonnas - Bourg Lycées / Collèges 
 127_CL : Ambérieu-en-Bugey - Bourg-en-Bresse 
 127_D2 : Pont-d'Ain - Collège T. Riboud / Bourg Lycées 
 127_D4 : Ambronay - Bourg Collèges / Lycées
 127_D6 : Montagnat - Bourg Collèges / Lycées
 127_D14 : Certines - Collège T. Riboud / Bourg Lycées 
 127_D16 : Saint-Denis-en-Bugey - Bourg Lycées / Collège T. Riboud 
 148_CL : Saint-Julien-sur-Suran - Bourg-en-Bresse 
 150_CL : Romenay - Bourg-en-Bresse 
 150_D1 : Curciat-Dongalon - Bourg SNCF / Lycées
 150_D1_3 : Saint-Jean-sur-Reyssouze - Bourg SNCF / Lycées
 150_D2 : Confrancon - Montrevel Collège 
 150_D3 : Bourg Carré Amiot - Montrevel Collège 
 150_D4 : Foissiat - Bourg SNCF / Lycées
 150_D5 : Saint-Trivier-de-Courtes - Bourg SNCF / Lycées
 150_D6 : Montrevel-en-Bresse - Bourg SNCF / Lycées
 150_D7 : Attignat - Bourg Lycées / SNCF 
 4001 : Primaire RPI Bohas / Hautecourt
 Primaire Péronnas
 Primaire Polliat
 Primaire RPI Montracol / Montcet / Vandeins
 Primaire RPI Certines / LA Tranclière
 N1 : Bourg Lycées / SNCF - Voisin - Sardières - EREA 
 N2 : Bourg SNCF - CFA 
 N3 : Bourg SNCF - Péronnas Collège

Notes relatives aux données communiquées

Provenance des données 
La durée du parcours et le nombre d'arrêts sont calculés à partir des fiches horaires Rubis, de même que les jours de fonctionnement, les moments de la journée (journée, soir, nuit, fêtes) et les particularités.

Explication de quelques-unes 
Le nombre d'arrêts est, dans les tableaux, la somme des points d'arrêts ayant des dénominations différentes, qu'ils soient desservis dans un ou les deux sens de circulation.

Les amplitudes horaires sont données selon le principe suivant : lorsque la fiche horaire affiche les horaires de passage aux arrêts importants, elle va de l'heure de départ du premier bus de la ligne la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l'heure d'arrivée du dernier bus au terminus la plus tardive, tous terminus confondus. Les horaires communiqués sont arrondis à 5 minutes près. Les amplitudes horaires sont basées sur les horaires d'hiver sauf mention contraire.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Réseau Rubis

Liens externes 
 

Bourg-en-Bresse
Transport à Bourg-en-Bresse
Bourg-en-Bresse